Краз или КрАЗ:
 Кременчугский автомобильный завод и марка его грузовиков
 Красноярский алюминиевый завод
 Краз, она же Бета Ворона — звезда в созвездии Ворона.
 «КрАЗ» — прежнее (до 2000 года) название украинского мини-футбольного клуба «Политехник» из Кременчуга, существовавшего в 1993—2002 годах.
 «ИнтерКрАЗ» — прежнее (в 2000—2004 годах) название украинского мини-футбольного клуба «Интеркас» из Киева, существовавшего в 1993—2007 годах.